

Peuple 
Goros ou Garo peut désigner :
 Garos, un groupe ethnique d'Inde et du Bangladesh, dont la majeure partie vit dans les districts des montagnes Garo, en Inde nord-orientale ;
 Garo, la langue parlée par les Garos ;
 Garo, des montagnes de l'État de Meghalaya en Inde.

Personnalités 

 Ángel Garó (né 1965), acteur comique andalou ;
 Isabelle Garo (née 1963), philosophe française.

Garo est un prénom.

Divers 
Garo peut aussi désigner :
 Garo, le nom d'un genre de poisson anguille ;
 Garo, un mensuel japonais de bande dessinée lancé en 1964 ;
 Garo, une série télévisée japonaise créée en 2005 ;
 garo, en argot, une cigarette ;
 Garo, une adaptation en série animée de la série télévisée.